2 miejscowości w Polsce: 
 Kobierniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Stara Biała 
 Kobierniki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec